Çorum (provincie), een provincie van Turkije
 Çorum (stad), de hoofdstad van deze provincie
 Çorum (district), het district binnen de provincie waarin deze stad ligt